Alonso del Río puede referirse a:

 Alonso del Río, músico, compositor y ambientalista peruano.
 Alonso del Río, conquistador de Venezuela.
 Alonso del Río, congresista de Colombia.